Темеш Садвакасов (1 июля 1926 — 10 февраля 2005) — советский горный инженер, партийный и общественный деятель.

Биография 
Выпускник школы в Улытау. Окончил Казахский горно-металлургический институт по специальности горный инженер (1949).

В 1949—1985 годах — горный мастер, главный инженер шахты, начальник шахты Джезказганского горно-металлургического комбината им. К. И. Сатпаева, секретарь Джезказганского городского комитета партии, начальник отдела Южно-Казахстанского областного комитета партии, заместитель начальника отдела тяжелой промышленности обкома партии, председатель исполнительного комитета Павлодарской области, заместитель министра цветной металлургии Казахской ССР.

Депутат Верховного Совета Казахской ССР 6-8-го созыва. Избран в Центральный Комитет КПК на 12-14-х её съездах.

3 раза награждён орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Примечания 

Члены ЦК КП Казахстана
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 7-го созыва
Председатели Павлодарского облисполкома
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 9-го созыва
Делегаты XXV съезда КПСС
Выпускники Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева